Saaremaa (eiland), het grootste eiland van Estland
 Saaremaa (provincie), een provincie in het westen van Estland
 Saaremaa (gemeente), een gemeente in de Estlandse provincie Saaremaa
 Saaremaa (dorp), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald